Lehstenbach ist ein Gewässername:

 Lehstenbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Elbe) bei Neudorf, Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lehstenbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz gegenüber Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern